Турнир кандидата 1956. био је трећи такав турнир у организацији ФИДЕ. Одржан је у Амстердаму од 27. марта до 1. маја. Учествовало је 10 играча, а играло се двокружно (свако са сваким по 2 партије), по Бергеровом систему.

Осим пораженог у мечу за титулу светског првака 1954, Василија Смислова, право учешћа на овом турниру имала су деветерица првопласираних с Међузонског турнира 1955. у Гетеборгу. Као и на прошлом турниру кандидата, победио је Смислов и поново изборио прилику за реванш против Михаила Ботвиника.

Коначна табела

Литература 
 Max Euwe, W. J. Mühring: Das Kandidatenturnier für die Weltmeisterschaft 1956, W. ten Have, Amsterdam, 1956. 186 стр. (Reprinted 1980: Variant, Nederhorst den Berg)
 Abramov, L: Турнир Гроссмейстеров в Амстердаме, "Fiskultura i sport", Moskva, 1958.
 World Championship Candidates' Tournament: Holland 1956 by Baruch Harold Wood (Chess, Sutton Coldfield 1956. 156 pp. Reprint 2003: Hardinge Simpole Ltd.).

Спољашње везе 
 Partije s Turnira kandidata 1956. na Chessgames.com
 Rezultati na mark-weeks.com

Светски шампионат у шаху
Турнир кандидата у шаху
Шаховски турнири
Шах у 1956.